Das alte Lied – film del 1915 diretto da Heinrich Bolten-Baeckers
L'ultima illusione  (Das alte Lied) – film del 1930 diretto da Erich Waschneck
Das alte Lied – film del 1945 diretto da Fritz Peter Buch